Schorr:
 Friedrich Schorr
 Israel Schorr
 Mojżesz Schorr
 Richard Schorr